Delvinë (district), een district in de Albanese prefectuur Vlorë
Delvinë (stad), de hoofdstad van dat district